Die Abkürzung AABF steht für:
 Academy for Accounting, Business, and Finance
 Africa-Asia Business Forum
 All Africa Baptist Fellowship
 Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu, türkisch für Alevitische Gemeinde Deutschland
 Assembly Area Blocking Force
 Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu, türkisch für Föderation der Aleviten Gemeinden in Europa

AABF